Short může znamenat:

 Short (kráter) – kráter na Měsíci
 Short sale – anglický termín pro krátký prodej
 Short Brothers – severoirský letecký výrobce
 Short Brothers (loděnice) – britská loděnice
generálporučík armády USA Walter Short
 James Short  (1710–1768) – britský matematik, optik a výrobce dalekohledů
 Nigel Short – šachista